Сортиро́вочная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Сортировочная улица — улица в Жлобине.

Казахстан 
 Сортировочная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Сортировочная улица — улица в Алапаевске.
 Сортировочная улица — улица в Екатеринбурге.
 Сортировочная улица — улица в городе Иванове.
 Сортировочная улица — улица в городе Казани.
 Сортировочная улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Сортировочная улица — улица в Медногорске.
 Сортировочная улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Сортировочная улица — улица в Омске.
 Сортировочная улица — улица в городе Пензе.
 Сортировочная улица — улица в Перми.
 Сортировочная улица — улица в городе Туле.
 Сортировочная улица — улица в Челябинске.
 Сортировочная улица — улица в Черногорске.

Украина 
 Сортировочная улица — улица в Днепре.
 Сортировочная улица — улица в городе Запорожье.
 Сортировочная улица — улица в Киеве.
 Сортировочная улица — улица в Мариуполе.
 В Одессе:
 1-я Сортировочная улица.
 2-я Сортировочная улица.
 Сортировочная улица — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Витебская Сортировочная улица
 Сортировочная-Московская улица